Die Österreichische Fußballmeisterschaft 1948/49 wurde vom  Wiener Fußball-Verband ausgerichtet und von dessen Mitgliedern bestritten. Als Unterbau zur (Wiener) Liga dienten in Hinblick auf die Staatsligareform neben der eingleisig geführten Wiener Liga auf mehrere Landesmeisterschaften der Bundeslandverbänden.

Erste Leistungsstufe – Liga

Allgemein 
FK Austria Wien wurde zum 3. Mal Österreichischer Fußballmeister und holte sich mit dem neunten Pokalsieg in dieser Saison auch das 3. Double der Vereinsgeschichte. Insgesamt waren zehn Mannschaften in der Ersten Klasse vertreten. Zu den neun Mannschaften, die bereits im Vorjahr in der Wiener Liga spielten, kam der Aufsteiger SC Rasenspieler Hochstädt, der jedoch sofort wieder als Tabellenletzter abstieg. Es wurde eine Hin- und Rückrunde zu je neun Spielen ausgetragen.

Abschlusstabelle

Torschützenliste 
Torschützenkönig wurde Erich Habitzl vom SK Admira Wien mit 23 Treffern.

Die Meistermannschaft der Austria Wien 
Nikolai, Otto Melchior II, Kleibl, Popelka, Mikolasch, Oskar Fischer, Ernst Ocwirk, Siegfried Joksch, Böhme, Ernst Melchior I, Kominek, Ernst Stojaspal I, Stroh, Adolf Huber, Lukas Aurednik, Reiter, Richter, Stojaspal II
Trainer: Heinrich „Wudi“ Müller

Aufsteiger
 Wiener Liga: SK Slovan Wien
 Landesliga Niederösterreich: SV Gloggnitz
 Landesliga Oberösterreich: SK Vorwärts Steyr
 Landesliga Steiermark: SK Sturm Graz

Durch die Einführung der Staatsliga A, deren Ausrichtung dem eigenständigen Verband der österreichischen Fußball-Staatsliga unterlag, wurde die Meisterschaft schrittweise auf das gesamte Bundesgebiet ausgedehnt. Dies erlaubte erstmals seit Kriegsende auch den Bundesländerklubs wieder in die höchste österreichische Fußballliga aufzusteigen. Vorerst war ein Aufstieg in die Staatsliga jedoch nur den Landesmeistern aus Niederösterreich, Oberösterreich und der Steiermark vorbehalten. Erst mit Einführung der Staatsliga B, der Tauernliga und der Arlbergliga ab der Saison 1950/51 war es wirklich jedem Landesmeister möglich, sich für die oberste österreichische Spielklasse zu qualifizieren.

Zweite Leistungsstufe 
Neben der Wiener Liga wurden die Landesligen aus Niederösterreich, Oberösterreich und der Steiermark zur zweiten Leistungsstufe erhoben. Die Meister aus diesen Ligen waren berechtigt in die Staatsliga A aufzusteigen.

Landesliga Niederösterreich 
In Niederösterreich wurde der SV Gloggnitz Meister.

Abschlusstabelle

Aufsteiger
 ATSV Tulln
 SV Wimpassing
 SV Zistersdorf

Landesliga Oberösterreich 
In Oberösterreich fixierte der SK Vorwärts Steyr den Meistertitel.

Abschlusstabelle

Aufsteiger
 ATSV Ranshofen
 ESV Westbahn Linz

Landesliga Steiermark 
In der Steiermark sicherte sich der SK Sturm Graz zum vierten Mal in Folge den Meistertitel.

Abschlusstabelle

Aufsteiger
 SV Leoben
 WSV Rosenthal

Wiener Liga 
In der Wiener Liga errang der SK Slovan Wien den Meistertitel.

Abschlusstabelle

Aufsteiger
 FS Elektra Wien
 Favoritner AC

Meisterschaften in den restlichen Bundesländern

Meisterschaft Burgenland 
Im Burgenland wurde die 1. Klasse in vier Gruppen eingeteilt: Mitte, Nord, Oberpullendorf und Süd. Nach einem Finalturnier wurde der SC Oberwart zum dritten Mal hintereinander Meister.

Gruppe Mitte: Abschlusstabelle

|}

Aufsteiger

Es liegen keine Informationen über Aufsteiger vor.

Gruppe Nord

Spitze der Abschlusstabelle

|}

Gruppe Oberpullendorf

Spitze der Abschlusstabelle

|}

Gruppe Süd

Spitze der Abschlusstabelle

|}

Turnier um die Meisterschaft

Abschlusstabelle

|}

Landesliga Kärnten 
In Kärnten wurde der SK Austria Klagenfurt Meister.

Abschlusstabelle

|}

Aufsteiger

Es liegen keine Informationen über Aufsteiger vor.

Landesklasse Salzburg 
In Salzburg konnte die Union FC Salzburg werden.

Abschlusstabelle

|}

Aufsteiger
 SV Schwarzach
 Amateur SV Salzburg
 FC Bad Gastein

Landesliga Tirol 
In Tirol konnte der SK Kufstein sichern.

Abschlusstabelle

|}

Aufsteiger
 kein Aufsteiger

Landesliga Vorarlberg 
In Vorarlberg wurde der SC Austria Lustenau Meister.

Abschlusstabelle

|}

Aufsteiger
 FC Kennelbach

Weblinks 
 Österreich 1 (Staatsliga A) 1948/49 bei austriasoccer.at
 Österreich 2 (Staatsliga B) 1948/49 bei austriasoccer.at
 Austria 1948/49 Staatsliga A und Staatsliga B bei rsssf.com

Einzelnachweise 

Osterreichische Fussballmeisterschaft 1948/49
1948/49